Guercio ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspare Guercio (1611–1679), italienischer Architekt und Bildhauer des Barock auf Sizilien
 James William Guercio (* 1945), US-amerikanischer Musiker, Songwriter, Musikproduzent und ehemaliger Eigentümer der Plattenfirma Caribou Records
 Joe Guercio († 2014), US-amerikanischer Bandleader und Arrangeur
 Maria Guercio, italienische Archivarin